«Наука и религия» — советский и российский ежемесячный научно-популярный журнал, издающийся с 1959 года.

В советское время публиковались материалы по вопросам истории и теории научного атеизма, методики и практики атеистической пропаганды, литературы и искусства, критики идеологии христианства, буддизма, ислама. Материалы, даже историко-религиоведческие, были направлены на критику религиозных институтов и мировоззрения верующих людей, хотя и отмечалось, что «рассчитан на массового читателя, в том числе верующего, а также на пропагандистов атеизма».

Журнал распространяется в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

История 
Журнал был создан в 1959 году по личному распоряжению , хотевшего «показать по телевизору последнего попа», как «ежемесячный научно-популярный атеистический иллюстрированный журнал» под эгидой Всесоюзного общества «Знание». В постановлении ЦК КПСС отмечалось, что издание предназначено для «публикации популярных статей, лекций и консультаций по естественнонаучной пропаганде, разоблачению и критике религиозной идеологии, по теории и истории научного атеизма, вопросам обобщения методики и практики научно-атеистической пропаганды, рецензирование и информация о выходящей научно-атеистической литературе» (Из постановления ЦК КПСС от 5 мая 1959 «О журнале „Наука и религия“»). Первый номер вышел в сентябре того же года.

Первоначально издание занимало активно обличительные позиции, так как предполагалось, что оно будет оказывать помощь читателям, занимающимся распространением научно-материалистического мировоззрения, борьбой за господство коммунистических духовных ценностей, пропагандой атеистического воспитания. Основными рубриками были «Духовный мир человека», «Практика: опыт, проблемы», «Университет лектора», «Религия, церковь, верующий», «История и современность», «Горизонты науки» и др.

В 1974 году тираж составлял 390 тысяч экземпляров. Главный редактор журнала О. Т. Брушлинская отмечает, что «для Высшей аттестационной комиссии то, что было опубликовано в нашем журнале, считалось научной публикацией. Поэтому почти все претенденты на кандидатские, докторские степени с диссертациями, связанными с религией и атеизмом, публиковались у нас». В состав редакционной коллегии входили С. И. Никишов (доктор философских наук, профессор и заведующий кафедрой научного коммунизма для естественных факультетов МГУ) и  (заведующий кафедрой истории и теории атеизма и религии философского факультета МГУ), а также «членом редколлегии был директор Института научного атеизма при ЦК КПСС, крупный религиовед Виктор Иванович Гараджа».

Со второй половины 1980-х годов во времена гласности идеологический контроль ослаб и публикации стали более нейтральными и содержательными, а оформление обложки журнала более ярким, что сказалось на высокой популярности издания, достигшего тиража почти 1 млн экземпляров.

По словам Проваторова «в 1985 году наш журнал одним из первых выступил инициатором разработки закона о свободе совести. Мы подняли эту проблему ещё до того, как Горбачев заявил о необходимости создания религиозного законодательства в стране». О. Т. Брушлинская отмечает, что «С начала общественно-политических изменений в стране активно участвовал в выработке новой концепции государственно-церковных отношений, в налаживании диалога верующих и атеистов». В 1987 году, как отмечал Дмитрий Поспеловский, «из злобно-антирелигиозного он превратился в орган верующих и неверующих. Правда, под верующими подразумевались и поклонники оккультизма, астрологии, магии. Можно предположить, что такое широкое толкование предмета веры также подрывало традиционную веру: христианство подменялось учениями с весьма размытым и абстрактным представлением о божестве. Так что такие издания, как „Наука и религия“ в ее перестроечном и послеперестроечном виде, несут свою долю ответственности за массовое распространение неоязычества в современной России».

В 1990-е годы журнал перешёл в частную собственность и с тех пор издаётся компанией ООО «НИР ЛТД». Но вместе с коренными переменами в редакционной политике журнал столкнулся с денежными трудностями, поскольку редакции «хотелось бы, чтобы в журнале было больше цветных иллюстраций, чтобы бумага была получше», а журнал до сих пор существует только за счёт денег подписчиков и не продаётся в розницу, так и оттоком числа читателей, поскольку у общественности пропал интерес даже «к таким известным журналам, как „Иностранная литература“ или „Новый мир“».

В 1992 году, по словам В. Ф. Проваторова, «подъём журнала оборвал финансово-экономический кризис», а из-за своих атеистических убеждений «многие из наших коллег по перу отошли от журнала».

О. Т. Брушлинская отмечает:

«Сегодня в новых условиях, журнал старается развивать межконфессиональный диалог. Отвечая на духовные запросы общества, журнал обращается и к „вечным“ темам: смысл жизни и смерти, тайны бытия, загадки космоса и т. п. Большое место в журнале занимают материалы о традиционных в России религиях — православии, исламе и др.»

В настоящее время в журнале существуют следующие рубрики: 
 «Заглянуть в новое тысячелетие»
 «Из истории Отечества»
 «Православная иконография»
 «Великие святыни»
 «Понять ислам»
 «Тайноведение»
 «Священная география»
 «Загадки Вселенной»

Главные редакторы 
 ? (с 1959 по 1964)
 В. А. Мезенцев (с 1964 по 1968)
 А. С. Иванов (с 1968 по 1982)
 В эти годы главного редактора не было (с 1982 по 1985)
 В. Ф. Проваторов (с июля 1985 по май 2007)
 О. Т. Брушлинская (с мая 2007 по июль 2016)
С.Г. Антоненко (с июля 2016 по июль 2021)
С.Ю. Ключников (с ноября 2021)

Отзывы

Положительные 
Главный редактор  отмечал, что в журнале «публиковались ведущие советские специалисты по религии — историки, социологи, философы. В их числе можно упомянуть Шахнович, Крывелёва, Клибанова, Митрохина», а через «рассказ о религиозных традициях, через научный анализ доктрин разных религий читатель узнавал об истории Русской Православной Церкви, о мире ислама или буддизма». По словам Проваторова даже «были такие эпизоды», когда, авторы статей, съездившие по заданию редакции в командировку, вместо разоблачений писали и печатали статьи в защиту «священника, которого несправедливо обидело церковное начальство». А ещё он замечает, что «Когда журнал публиковал критические материалы о религии, то в них всё равно был очень большой задел позитивного знания о религии. Более того, ко мне приходили письма от читателей, в которых они признавались, что после прочтения нашего журнала они становились верующими. Скажу вам, что часто статьи нашего журнала были единственным источником знания о религии».

Критические 
О. Т. Брушлинская отмечает, что за публикацию журналом повести В. Ф. Тендрякова «Апостольская командировка», где главным героем выступает «учёный, не отвергающий религию», а общий смысл произведения заключался «в том, что нельзя никому навязывать ни веру, ни неверие» критиковал И. А. Крывелёв в своей статье в газете «Известия».

А. Л. Дворкин отмечает, что Есть в России ньюэйджевские печатные органы — например, некогда атеистический журнал «Наука и религия»…

Интересные факты 
 По словам О. Т. Брушлинской «Самым страшным было сделать ошибку в цитатах из Ленина, Маркса, Энгельса. А в нашем случае — ещё и из Библии, мы ведь и Библию цитировали. За малейшую ошибку лишали премии, наказывали выговором, в общем, выволочка была. А уж ошибка в цитатах Ленина — это просто катастрофа, на самом деле».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журналы СССР по алфавиту
Журналы России по алфавиту
Журналы на русском языке
Печатные издания, возникшие в 1959 году
Появились в 1959 году в СССР
Антирелигиозные журналы СССР
Журналы России
Религия в России